Interleptomesochra är ett släkte av kräftdjur. Interleptomesochra ingår i familjen Ameiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Interleptomesochra